Карагали́ () — юртовско-татарское село в Приволжском районе Астраханской области, образует муниципальное образование «Село Карагали» со статусом сельского поселения.

Информация про спортивный комплекс 
В этом селе находится спортивный комплекс под названием: «ФОК Южный» в котором занимаются разными видами спорта, такие как: борьба, футбол, карате. Также там есть тренажерный зал. Ведет борьбу мастер спорта по борьбе Сафаралиев Руслан Юсупович. Футбол ведет Трафимов Олег Юрьевич. Футболисты там хорошие, юноши 2004 года стали чемпионами ЮФО в 2014 году.

Историческая справка 
Село имеет два названия: по-русски — Карагали, а по-татарски — Каргалык.

Впервые о селе упоминает в XVI веке в своих записях историк и путешественник Кристофер Берроу, называя жителей села «юртовцы». В XVIII веке астраханский губернатор Татищев В. Н. назвал их «юртовые», или «юртовские татары».

Учреждения села 
 Спортивный комплекс
 Почта
 Дом Культуры
 Колхоз имени С. М. Кирова

Известные жители и уроженцы села 
 Абдуллин, Басир Маджитович (1892—1938) — писатель, журналист, просветитель, первый ногайский драматург.
 Ахмед Нурмухамедович Сулейманов (1923—1993) — участник Великой Отечественной войны, разведчик, полный кавалер ордена Славы.

Примечания

Ссылки 
 http://mo.astrobl.ru/selokaragali/ - Информационный портал с. Карагали
 http://adm-karagali.ru - Сайт с. Карагали

Населённые пункты Приволжского района (Астраханская область)